Baphomet – idolo pagano, della cui venerazione furono accusati i cavalieri templari
Baphomet – personaggio di Dungeons & Dragons
Baphomet – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Baphomet – gruppo musicale statunitense death metal
Baphomet – gruppo musicale tedesco death e thrash metal